Au cours de l'histoire, il y eut trois guerres durant lesquelles la France et l'Allemagne s'affrontèrent :
 La guerre franco-allemande de 1870 qui amena l'unification allemande et la création de l'Empire allemand.
 La Première Guerre mondiale (1914-1918) durant laquelle les deux pays furent deux des principaux protagonistes.
 La Seconde Guerre mondiale (1939-1945) durant laquelle la France, puis la France libre combattirent l'Allemagne nazie.